La locuzione latina cor unum et anima una, tradotta letteralmente, significa un cuore ed un'anima sola, e deriva da una frase biblica presente nel versetto Atti .

Scrive l'evangelista Luca negli Atti degli Apostoli, riferendosi allo stile di vita delle prime comunità cristiane:

. 

È il motto dell'Ordine di Parte Guelfa.

Note 
Note al testo

Fonti

Voci correlate 
Locuzioni latine

Frasi del Nuovo Testamento in latino